Nota fiscal
Terra Nova e Labrador, é uma província do Canadá
NF-κB
Air Vanuatu no código IATA
NF (rapper)

Desambiguações de siglas